Себастья́но Ро́сси (; 20 июля 1964, Чезена, Италия) — итальянский футболист, вратарь. Являлся рекордсменом по числу сухих минут подряд в Серии А: 929 минут (11 матчей) в сезоне 1993/94 годов. В 2016 году этот рекорд побил Джанлуиджи Буффон.

Несмотря на то, что Росси на протяжении нескольких сезонов был основным вратарём чемпиона Италии «Милана», он не сыграл ни одного матча за сборную Италии. В 1990-е годы за сборную играли Джанлука Пальюка, Анджело Перуцци, Франческо Тольдо, Джанлуиджи Буффон и другие.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения 
 Милан
 Чемпион Италии (5): 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99
 Обладатель Суперкубка Италии (3): 1992, 1993, 1994
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1993/94
 Обладатель Суперкубка Европы (2): 1990, 1994
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1990

Футболисты Италии
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Форли»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Рондинелла»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Перуджа»